Der Begriff Zugspitzbahn steht für:

 Bayerische Zugspitzbahn, Zahnradbahn von Garmisch-Partenkirchen zur Talstation der Zugspitz-Gletscherbahn, Deutschland
 Tiroler Zugspitzbahn, Luftseilbahn von Ehrwald in Tirol auf die Zugspitze, Österreich
 Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, Betreibergesellschaft der Bayerischen Zugspitzbahn, der Seilbahn Zugspitze, der Zugspitz-Gletscherbahn, der ehemaligen Eibsee-Seilbahn sowie weiterer Seilbahnen (Alpspitzbahn, Wankbahn, Kreuzeckbahn, Hausbergbahn) nebst zahlreichen Skiliften

Siehe auch
 Seilbahn Zugspitze
 Zugspitz-Gletscherbahn